Aceasta este o Listă de filme poloneze realizate înainte de 1930.

Legături externe
 Listă de filme poloneze la Internet Movie Database

1929